Der The FA WSL Continental Tyres Cup (auch The FA WSL Continental Cup) ist der mit der Gründung der WSL im Jahre 2011 eingeführte Fußballpokalwettbewerb der höchsten britischen Frauenfußballliga. Er ist nach dem Sponsor Continental Tyres benannt und wird unter dem Dach des britischen Fußballverbandes  The Football Association unter den Mannschaften der Women’s Super League ausgetragen.

Modus 
Die Teilnehmer werden in Gruppen zusammengefasst. Nach der Gruppenphase folgen ein Viertelfinale (seit 2015), Halbfinale und Finale. Das Finalspiel ist meist das letzte Spiel der Frauenfußballsaison.

Teilnehmer 
Seit Einführung einer zweiten Ligaebene mit zehn Mannschaften in der höchsten Spielklasse wuchs die Teilnehmerzahl von acht auf 18.

Austragungen

2015 

Gegenüber der Austragung im Vorjahr wurde eine Viertelfinalrunde eingeführt. Dieses erreichen die beiden Gruppenbesten der drei Gruppen und zwei weitere punktbeste Mannschaften. Das erste Spiel fand am 21. Juli 2015 nach der für die Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2015 eingelegte Pause statt.

| style="vertical-align:top" |

|-
| Gruppe 2
|-
|

|}
| style="vertical-align:top" |

|-
| Gruppe 3
|-
|

|}
| style="vertical-align:top" |

|}

 Viertelfinale
Folgende Auslosung ergab sich am 1. September:

 Halbfinale

Finale

2014 
Nach der Ausweitung der WSL 2014 um eine zweite Ebene, wurde der Pokal auch auf diese Spielklasse ausgedehnt. Mit 18 Mannschaften wurde in drei Gruppen gespielt. der jeweilige Gruppensieger und der beste Zweitplatzierte nahmen am Halbfinale teil.

| style="vertical-align:top" |

|-
| Gruppe 2
|-
|

|}
| style="vertical-align:top" |

|-
| Gruppe 3
|-
|

|}
| style="vertical-align:top" |

|}
 Halbfinale

Finale

2013 
Die acht Mannschaften der WSL 2013 ermittelten in zwei Gruppen die vier Halbfinalteilnehmer.

| style="vertical-align:top" |

|-
| Gruppe 2
|-
|

|}
| style="vertical-align:top" |

|}
 Halbfinale

Finale

2012 
Die acht Mannschaften der WSL 2012 ermittelten in zwei Gruppen die vier Halbfinalteilnehmer.

| style="vertical-align:top" |

|-
| Gruppe 2
|-
|

|}
| style="vertical-align:top" |

|}
 Halbfinale

Finale

2011 
Im ersten Jahr der Austragung spielten die acht Teilnehmer in einer Viertelfinalrunde an einem Tag vier Halbfinalteilnehmer aus, die eine Woche später um die Finalteilnahme spielten.

Viertelfinale

 Halbfinale

Finale

Anmerkungen

Weblinks 
 Ergebnisse des WSL Cup 2015
 Ergebnisse des WSL Cup 2014
 Ergebnisse des WSL Cup 2013
 Ergebnisse des WSL Cup 2012
 Ergebnisse des WSL Cup 2011

Siehe auch 
 FA Women’s National League Cup
 FA Women’s Cup

Einzelnachweise 

Fußballwettbewerb in England
Frauenfußballwettbewerb für Vereinsmannschaften